Список населённых пунктов Ржевского района Тверской области.

Ржевский